Буй — город (с 1536) в Костромской области России.

Город областного значения. Расположен в 100 км от Костромы. В городе находится административный центр Буйского муниципального района, причём город Буй входит в самостоятельное муниципальное образование в составе Костромской области — городской округ город Буй.

Население —  чел. ().

Входил в Перечень исторических городов России 2002 года, но в новом Списке 2010 года отсутствует. В ноябре 2019 года включен в перечень исторических поселений регионального значения, утверждённый Костромской областной Думой.

Этимология 
Название из русского буй — «открытое высокое место; площадь около церкви с домами для причта; кладбище». С 1778 года — город Буй.

География 
Город расположен в Верхнем Заволжье на левом берегу реки Костромы (пристань) при устье реки Вёксы, в 103 км к северо-востоку от Костромы. Железнодорожный узел Северной железной дороги.

Городская символика 
Герб Буя

В 1778 году в соответствии с указом Екатерины II «Об учреждении Костромского наместничества» г. Бую был присвоен статус уездного города, а 29 марта 1779 года городу был пожалован и герб в соответствии с именным указом Екатерины Великой. Выглядел он так: «Город Буй. В первой части щита в голубом поле часть герба Костромского наместничества, корма галерная с 3 фонарями и опущенными лестницами. Во второй части щита в голубом поле железный якорь с привязанным на золотой веревке буем, означающим имя этого города». 31 января 2003 года решением № 190 Буйской городской Думы III созыва был утвержден новый, современный герб. В лазоревом (синем, голубом) поле слева вверху золотой буй, а справа внизу серебряный речной якорь о четырёх зубцах, соединенных золотым канатом.

История 
«Галический летописец» сообщает: В лето ЗМГ (7043) (1535) приходили татаровя и черемисы в осень. И того году заложили Любим да Буй два городка и поставили.

В январе 1536 года «били челом и великому князю и его матери из Костромского уезда волость Корега, Ликурга, Залесье, Борок Железный, чтобы государь пожаловал, велел поставити город того ради, что тамо волости многие, а от городов далече. И князь великий и мати его великая княгиня велели поставити на Кореге Буй-город», о чём свидетельствует Никоновская летопись.

Историки считают, что построение крепости было вызвано необходимостью защитить восточные рубежи Русского государства от набегов казанских татар, мордвы и черемисов. Распространённая версия происхождения названия: открытое высокое место; площадь около церкви с домами для причта; кладбище. Существуют и иные предположения.

Однако уже через двадцать лет после своей постройки город потерял всякое военное значение — Казань была взята, набеги прекратились. Какой-то важной потребности, кроме почтовой, иметь ещё один город в 40 верстах от древнего Галича не было.

В 1587 году в Буй был сослан князь Андрей Иванович Шуйский.

В 1778 году Буй стал уездным городом; только при Павле I, в период 1796—1802 годов, город был заштатным.

Во время екатерининской административной реформы был составлен план города, предусматривавший устройство девяти улиц, отходивших от центра; образованы были три — Успенская (ныне — улица Октябрьской революции), Мещанская (ныне улица Ленина) и Костромская (ныне — улица Карла Маркса). Их пересекали две улицы, шедшие от набережной Вёксы до набережной Костромы — Круглая (ныне — улица 1 Мая) и Окологородная (ныне — улица Социализма). В 1850 году в городе был только один жилой каменный дом и 257 деревянных.

К 1850-м годам число жителей едва перевалило за 2 тысячи человек. Большинство жителей составляли мещане — крестьяне, занимавшиеся каким-либо ремесленным промыслом. Ремесло было самым разнообразным: гончарное, скобяное, кожевенное, валяное, шерстяное, столярное, малярное, кузнечное, маслобойное и пр. (всего около 30 наименований по фискальному учёту середины XIX века); число ремесленников — 119. Кроме того, мещане занимались «сплавом леса по реке Костроме, хлебопашеством и огородничеством, но и то не с большим успехом». Общим признаком был его кустарный характер и низкое качество. Поэтому рынок сбыта был исключительно местным. Даже вывоз продукции в соседние районы считался коммерческой удачей.

Почти всё население уезда проживало тогда в деревнях — раз в 30 больше, чем в городе. Начиная с середины XIX века в уезде, как и в целом по стране, начался быстрый рост численности населения. За 60 лет, с 1858 г. по 1917 г., число жителей уезда выросло с 55 494 чел. до 92 227 чел. После этого времени численность стала неуклонно падать, а учёт её вестись округлённо, с точностью до тысячи. Теперь в районе живёт только 41 000 жителей. А в сельской местности — всего около 8 800 человек. Плотность сельского населения уезда, составлявшая некогда от 16 до 27 чел./км², сейчас составляет  — то есть ровно в десять раз меньше.

В конце XIX века в Буе появились первые промышленные предприятия, одним из первых — винокуренный завод Александра Федотовича Кудрявцева: силами всего 40 работников производилось ежегодно 600 тыс. литров водки (до 50 литров в день на 1 рабочего; зарплату они получали натурой — вёдрами водки). Благодаря мягкой болотной воде, продукция завода была очень высокого качества и находила сбыт даже в столицах. Другое предприятие — завод «Хвоя», принадлежавший А. Э. Жадовскому и А. В. Перелешину. В уезде основной отраслью промышленности была лесная; главными владельцами местных лесодобывающих предприятий были Сипягины, В. П. Пухов, Н. С. Яковлев.

В начале XX века судьба города круто изменилась. Через него началось строительство железнодорожной ветки из Петербурга и Вологды на Вятку и далее в Сибирь (Северное направление Великого Сибирского пути (Северный Транссиб), позже Северная железная дорога). Одновременно с юга через Данилов подошла железнодорожная ветка от Ярославля.

В августе 1905 года по реке Костроме в Буй на баржах прибыли паровозы серии ОВ и ОД, которые стали водить поезда на открывшемся 12-м участке тяги (Буйском участке) Северной железной дороги. В конце сентября 1905 года закончилось строительство станции Буй (первый начальник — инженер Сергей Петрович Плотников, приехавший из Ярославля); 1 октября 1905 года открылось паровозное депо; 26 ноября 1906 года со станции Буй впервые отправился поезд до станции Галич. С этого времени Буй стал узловой железнодорожной станцией.

Открытие прямого железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом и Москвой крайне благоприятно сказалось на развитии города. За десятилетие численность выросла более чем вдвое и к 1917 году составила уже почти 7 тыс. человек. Вместе с железной дорогой стала развиваться и промышленность. Прежде всего — лесная, которая стала основной индустрией района. В 1915 году был перестроен винокуренный завод: на его основе были оборудованы цеха химического завода Виленского товарищества. Железная дорога задала и градостроительные тенденции, поскольку основное развитие города шло вдоль неё. В эти годы общественными и жилыми зданиями активно застраивается центральная часть города (здания Торговых рядов, Дворянского собрания, земской больницы, гимназии и др.).

В 1925 году ВЦИК утвердил новое территориально-административное деление: город Буй был включён в число городов Костромской губернии. В городе появляются небольшие промышленные предприятия и объединения, строятся жилые дома и объекты соцкультбыта. С 1929 по 1936 год после упразднения Костромской губернии город входил в состав Ивановской Промышленной области.

20 февраля 1934 года Президиум ВЦИК постановил «Включить в городскую черту города Буя селения Болотово и Рабочее начало, Буйского района, и лесозавод № 8 с электростанцией».

11 марта 1936 года включён в состав вновь образованной Ярославской области. С 13 августа 1944 года — в составе Костромской области.

1 мая 1931 года открылось движение поездов на Данилов по новому железнодорожному мосту через р. Кострому. В 1932 году вступает в строй автоматическая блокировка станций и перегонов. С 1940 года станция Буй стала обходиться без стрелочников: вступила в строй электрическая централизация стрелок и сигналов.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 15 тысяч буевлян, половина из них не вернулась домой. Как важнейший железнодорожный узел Буй в течение всей войны обеспечивал военные перевозки. В городе работали два эвакуационных госпиталя, велась подготовка медицинских сестер. Двенадцати присвоено звание Героя Советского Союза, около 4 тысяч награждены орденами и медалями.

6 мая 1954 года бригадой машинистов станции Буй был проведён первый тяжеловесный состав на паровозной тяге. В 1962 году локомотивное депо Буй перешло на тепловозный вид тяги. 29 декабря 1968 года со станции Буй отправился первый электровоз под управлением машиниста В. Баранова.

В 1963 году город был подключён к государственной энергосистеме, к 1968 году в основном было закончено строительство городской водопроводной и канализационной сети, началась газификация жилых домов. В 1970-х гг. строятся городская больница, расширяется сеть культурных учреждений, открывается городской музей, организуются городские зоны отдыха и т. д.

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — плюс 3,2 °C
 Относительная влажность воздуха — 78,9 %
 Средняя скорость ветра — 0,8 м/с

Город Буй расположен во II-ой климатической зоне, для которой характерен умеренно-континентальный климат с умеренно- теплым летом, умеренно суровой и снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха +2,6o С. Переход температуры воздуха через 0оС происходит в первой декаде апреля. В мае возможны заморозки. С третьей декады мая средняя суточная температура бывает +11о, +13оС, что характеризует переход к летнему периоду, его продолжительность 120—130 дней. Июль — самый теплый месяц с температурой 17-18 о С. Первые заморозки возможны уже в конце августа. Самый холодный период зимы январь-февраль. В зимний период возможны оттепели продолжительностью 4-5 дней. Абсолютный минимум температур — минус 51 о С. Абсолютный максимум + 36 о С. Средняя глубина промерзания почвы 32 см. Средняя температура наиболее холодной пятидневки −28 о С. Продолжительность отопительного периода — 226 суток.

Город относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 750 мм. За вегетационный период 350 мм.

Зима длится 4-5 месяцев. Снег лежит в среднем 157 дней. Снежный покров появляется в третьей декаде октября — начале ноября и сходит в конце апреля — начале мая. Среднее число дней с метелью составляет 37 за зиму. Преобладающее направление ветра—юго-западное. Среднее количество осадков—600 мм в год. По геоботаническому районированию территория относится к лесной зоне, подзоне южной тайги.

Экология 

Загрязнение атмосферного воздуха в городе вызвано в основном выбросами автомобильного транспорта, промышленных предприятий ЗАО «ФК», ОАО «Буйский химический завод», ЗАО «Коагулянт», предприятия ОАО «РЖД». В холодное время года в загрязнение атмосферного воздуха большой вклад делают котельные работающие на твердом и газовом топливе. Однако перевод большинства котельных на газовое топливо за последние годы позволило значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Лабораторный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе» на автомагистралях в жилой застройке, в зоне влияния промышленных предприятий в пределах санитарно-защитной зоны. Лабораторный контроль проводился по таким загрязняющим веществам как углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, взвешенные вещества, аммиак, серная кислота, фтор и его соединения. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе» не зарегистрировано.

На большинстве предприятий разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, регулярно ведется наблюдение за качеством атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон и в жилой застройке.

Объём сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2016 году составил 3117,2 тыс. м³, в том числе сброс загрязненных сточных вод 52,738 тыс. м³. Контроль за эффективностью работы очистных сооружений канализации ведет специализированная лаборатория ООО «Тепловодоканал». Эффективность работы очистных сооружений канализации — удовлетворительная.

В 2016 году на территории городского округа город Буй образовалось и вывезено на объект размещения отходов 61,3 тыс. м³ твердых коммунальных отходов. Вывоз и утилизация отходов осуществляется в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий муниципального образования «Городской округ город Буй Костромской области на 2013—2017 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Буй от 14 августа 2013 года № 729. Во II полугодии 2017 года будет разработана новая Генеральная схема очистки территорий муниципального образования «Городской округ город Буй Костромской области на 2017—2021 годы».

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа город Буй от 17 февраля 2012 года № 183, определены пункты сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения.

Большую значимость в настоящее время приобретает необходимость строительства нового полигона ТКО. Для строительства полигона ТКО выделен участок на территории Буйского муниципального района. Однако проектирование полигона и его строительство требует значительных финансовых затрат. С 01.01.2017 года сбор, транспортировку и утилизацию ТКО осуществляет ООО «Полигон» г. Галич.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Буйском районе» в 2016 году проведен отбор проб почвы и исследования на соответствие гигиеническим нормативам в 3 мониторинговых точках. По санитарно-химическим показателям (соли тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий) неудовлетворительных результатов анализов не установлено.

В целях улучшения экологической обстановки на территории городского округа город Буй ежегодно проводятся весенне-осенние месячники по санитарной очистке и благоустройству. В 2016 году проведено 3 общегородских субботника по очистке и озеленению территории городского округа город Буй. Ликвидировано 177 несанкционированных свалок мусора.

Экологическое состояние города, учитывая количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 1 жителя от всех источников, сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, состояние водных объектов, почвенного покрова, зеленых насаждений, объектов санитарной очистки и т. д., оценивается как хорошее (4 балла).

Население

Современный город 

Развита лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (ОАО «Лесопромышленная холдинговая компания „Буйлеспром“»; «Холдинговая компания „Планета землян“», в состав которой входят предприятия ОАО «Буйский химический завод», ООО «БХЗ-Агро», ЗАО «Эско»). Фабрики: швейная, мебельная. Предприятия пищевой промышленности (мясокомбинат, пекарни). Вблизи города планируется строительство Центральной (Костромской) атомной электростанции.

Образование: школы № 1, 2, 5, 7, 9, 13 имени Р. А. Наумова, 37, школа-интернат, техникум градостроительства и предпринимательства, колледж искусств, техникум железнодорожного транспорта, художественная школа, музыкальная школа.

Культура: Дворец культуры железнодорожников, кинотеатр «Луч», краеведческий музей им. Т. В. Ольховик, Центральная городская библиотека, Библиотека № 1 за р. Вёкса, Дом ремёсел.

Спорт: спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак», спортивный комплекс «Флагман», стадион «Локомотив», крытый хоккейный каток с искусственным льдом («Арена ПЛАНЕТА»), детско-юношеская спортивная школа, шахматная школа Дома детского творчества.

Градостроительство и архитектура 

В городе насчитывается 3 объекта, входящие в перечень объектов культурного наследия федерального значения (земляной крепостной вал (1536), старое городище (XV—XVII вв.), вал и ров (1536), и 31 — в список объектов регионального значения (в основном, церкви, общественные и жилые постройки, в том числе ансамбль станции Буй и главное локомотивное депо (нач. XX в.)).

Также недалеко от города находятся памятники археологии. Это стоянка «Вёкса-8», VI—V тыс. до н. э., расположенная в 4 км юго-западнее г. Буй, и стоянка «Вёкса-10», III—II тыс. до н. э., Буйский район, 4 км северо-западнее д. Махрово, правый берег р. Вёкса. Недалеко от города находится Железноборовский Предтеченский монастырь, сер. XVIII — сер. XIX в., Буйский р-н, с. Борок Борокской с.а., являющийся памятником истории и архитектуры.
Данные памятники входят в «Перечень объектов культурного наследия федерального значения (ОКН ФЗ), расположенных на территории Буйского муниципального района Костромской области» (по состоянию на 31 декабря 2010 года).

СМИ

Телевидение 
Костромской филиал ФГУП «РТРС» обеспечивает на территории города приём первого и второго (43 ТВК) мультиплексов цифрового эфирного телевидения России.

Местные телеканалы — «ТВ-21 Буй» (входит в медиа-группу «Вариант») и «9 этаж» (входит в телерадиокомпанию «Буй ТВ»). Областной телеканал «Русь» вещает в аналоговом режиме на 41 ТВК.

Радио 
 100,5 МГц Русское радио (входит в медиа-группу «Вариант»)
 101,2 МГц Радио России / ГТРК Кострома
 103,9 МГц Ретро FM / Родные берега (входит в телерадиокомпанию «Буй ТВ»)
 105,5 МГц Юмор FM / Открытый город Буй (входит в телерадиокомпанию «Буй ТВ»)

Пресса 
 Общественно-политическая газета «Буйская правда»
 Общественно-политическая газета «Газета моего города»
 Общественно-политическая газета «Буй сегодня»

Примечания

Архивные источники

Литература 
 
 Город Буй — земли костромской уголок / сост. В. Флеров; ред. Т. Гончарова. — Кострома: Костромаиздат, 2010. — 400 с., ил.
 Буй сильней. Кто и зачем развивает малый город.

Ссылки 

 
 буй-город.рф
 БуйГород.ру
 Герб города

 
Населённые пункты Буйского района
Районные центры Костромской области
Городские округа Костромской области